Gymnoderma är ett släkte av svampar. Gymnoderma (svamp) ingår i familjen Thelephoraceae, ordningen Thelephorales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar

sv:Gymnoderma